In letzter Minute lautet der deutsche Titel verschiedener internationaler Filmproduktionen:
 	
 In letzter Minute (1939), deutsche Kriminalkomödie 
 In letzter Minute (1957), US-amerikanischer Kriminalfilm
 In letzter Minute (1984), rumänischer Kriminalfilm
 In letzter Minute (1987), italienischer Sportfilm